C21H32O2 – formula molecolare dell'acido eneicosapentaenoico
C21H32O2 – formula molecolare del cannabigerolo
C21H32O2 – formula molecolare del pregnenolone

Formule molecolari